Dans la Bible, un patriarche est un personnage à descendance nombreuse, tel Abraham.
 Au sein de certaines Églises (catholique romaine, orthodoxe …), un patriarche est un dignitaire.
 Le Patriarche est une association d'aide aux toxicomanes fondée par Joseph Engelmajer.
 Le Patriarche est le sixième tome de la série de bande dessinée Universal War One.
 Patriarche est une société viticole de négociant-éleveur du vignoble de Bourgogne à Beaune.
 Paul Patriarche (1934-2019), homme politique français.

Voir aussi